Калі́ніно () — село у складі Глибоківського району Східноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Алтайської селищної адміністрації.

Населення — 57 осіб (2009; 76 у 1999, 52 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 76 %
 казахи — 21 %

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Глибоківського району
Села Східноказахстанської області